Honai bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ehime: Honai (Ehime) (heute: Yawatahama)
 ein Lehen: Honai (Han)